Аделаида од Рајнфелдена (1065 - мај 1090) била је супруга угарског краља Ладислава I Светог. Била је кћерка Рудолф од Рајнфелдена и Аделаиде од Савоје.

Породично стабло 

Рођени 1065.
Умрли 1090.
Угарске краљице